Shancheng bezeichnet:

 Shancheng (山城区), Stadtbezirk der Stadt Hebi in der chinesischen Provinz Henan
 Shancheng (Meihekou) (山城镇), Großgemeinde der Stadt Meihekou in der chinesischen Provinz Jilin
 Shancheng (Nanjing) (山城镇), Großgemeinde im Kreis Nanjing in der chinesischen Provinz Fujian
 Shancheng (Taining) (杉城镇), Großgemeinde im Kreis Taining in der chinesischen Provinz Fujian
 Shancheng (Huan) (山城乡), Gemeinde im Kreis Huan in der chinesischen Provinz Gansu
 Shancheng (Shanting) (山城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shanting von Zaozhuang in der chinesischen Provinz Shandong